

Geografia
 Distretto di José Luis Bustamante y Rivero – distretto della provincia di Arequipa, in Perù
 El Carmen Rivero Tórrez – comune della Bolivia nella provincia di Germán Busch, dipartimento di Santa Cruz
 José Luis Bustamante y Rivero – città del Perù nella provincia di Arequipa, regione di Arequipa
 Villa Rivero – comune della Bolivia nella provincia di Punata, dipartimento di Cochabamba

Persone
 Álvaro Alexander Recoba Rivero (1976) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Armando Estrada Rivero (1930) – ex cestista cubano
 Bárbara Bécquer Rivero (1957) – ex cestista cubana
 Braian Rivero (1996) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Calu Rivero, propr. Carla Soledad Rivero, (1987) –  attrice e modella argentina
 Carlos González de Candamo y Rivero (1871-1946) – sportivo e diplomatico peruviano
 Diego Rivero (1981) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Dolores Conchita Figueroa del Rivero, nota come Chita Rivera (1933) – attrice, ballerina e cantante statunitense
 Edmundo Rivero, noto anche come el Feo (1911-1986) – musicista, compositore e chitarrista di tango argentino
 Eliseo Rivero, propr. Eliseo Roque Rivero Pérez (1957) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
 Enrique Rivero, noto come Quique Rivero (1992) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 Germán Rivero (1992) – calciatore argentino, di ruolo attaccante 
 Gustavo de Jesús Gaviria Rivero (1946-1990) – criminale colombiano
 Ignacio Rivero (1992) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Inés Rivero (1975) – modella argentina
 Israel José Rubio Rivero (1981) – sollevatore venezuelano
 Jasiel Rivero (1993) – cestista cubano
 Jessica Rivero (1995) – pallavolista spagnola
 Jorge Rivero, nato Jorge Pous Rosas (1938) – attore messicano
 José Ignacio Rivero (1920-2011) – giornalista cubano
 José Luis Bustamante y Rivero (1894-1989) – politico peruviano
 Juncal Rivero (1966) – modella, conduttrice televisiva e attrice spagnola
 Manuel Almunia Rivero (1977) – ex calciatore spagnolo, di ruolo portiere
 Manuel Summers Rivero (1935-1993) – regista e sceneggiatore spagnolo
 Martín Rivero (1989) – calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Miguel Rivero (1952) – ex calciatore cubano
 Nayuri Rivero (1983) – calciatore cubano, di ruolo centrocampista
 Octavio Rivero, propr. Raúl Octavio Rivero Falero (1992) – calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante 
 Pedro Rivero (1979) – cestista spagnolo
 Pedro Inguanzo Rivero (1764-1836) – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Rodrigo Rivero (1995) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Ronald Rivero (1980) – calciatore boliviano, di ruolo difensore
 Rubén Martín Colombo Rivero (1985) – calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Saúl Craviotto Rivero (1984) – canoista spagnolo di origini italiane
 Saúl Rivero, propr. Saúl Lorenzo Rivero Rocha (1954) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Sergio Rivero Kuhn (1963) – ex calciatore boliviano, di ruolo difensore